Budeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien: 

 Budeni (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Budeni (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Budeni (Suceava), Dorf im Kreis Suceava